Caggiano steht für:

 Caggiano (Kampanien), Ort in Italien

Caggiano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Caggiano (1889–1979), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Buenos Aires
 Frank Joseph Caggiano (* 1959), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Bridgeport
 Rob Caggiano (* 1976), US-amerikanischer Gitarrist, Toningenieur und Musikproduzent

Siehe auch:
 Cagiano